Il nome Margaret Beaufort è riferito ai seguenti personaggi:
Margaret Beauchamp di Bletso (1405/1406-1482), figlia di John Beauchamp, di Bletso e moglie di John Beaufort, I duca di Somerset;
Margaret Beaufort (1409-1449), figlia di John Beaufort, I conte di Somerset, e moglie di Thomas de Courtenay, XIII conte di Devon;
Margaret Beaufort (1427-1474), figlia di Edmund Beaufort, II duca di Somerset, e moglie di Humphrey Stafford;
Margaret Beaufort (1443-1509), figlia di John Beaufort, I duca di Somerset, e moglie di Edmondo Tudor.